Sawadogo peut désigner :

Toponyme 
 Sawadogo, commune du Burkina Faso.

Patronyme 
 Clément Sawadogo, économiste et homme politique burkinabé ;
 Habibou Sawadogo, chanteuse burkinabè ;
 Issaka Sawadogo, acteur, danseur et musicien norvégo-burkinabè ;
 Souleymane Sawadogo, footballeur burkinabé ;
 Yacouba Sawadogo, un agriculteur burkinabè.

Voir aussi 
 Savadogo, variante du patronyme.